Зе́верин Бли́нденбахер (; 15 марта 1983, Бюлах, Швейцария) — швейцарский хоккеист, защитник. Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года.

Статистика 
 Последнее обновление: 15 июня 2013 года

Клубная карьера 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2000-01  Kloten                      Swiss  27    0    2    2   17   9   0   0   0  10
2001-02  Kloten                      Swiss  38    1    3    4   22  10   0   2   2  10
2002-03  Kloten                      Swiss  43    4   19   23   52   5   1   0   1   4
2003-04  Kloten                      Swiss  34    4   10   14   56  --  --  --  --  --
2004-05  Kloten                      Swiss  41   10   15   25   66  --  --  --  --  --
2005-06  Zurich                      Swiss  44    2    7    9   68  --  --  --  --  --
2006-07  Zurich                      Swiss  39    6   12   18   54   7   0   1   1   8
2007-08  Zurich                      Swiss  47   10    8   18   77  16   2   2   4  16
2008-09  Zurich                      Swiss  47   13   22   35   68   4   0   0   0   0
2009-10  Farjestads BK Karlstad      SEL    48    8   11   19   44   7   1   1   2   6
2010-11  Texas Stars                 AHL    26    1    9   10   10  --  --  --  --  --
2011-12  Zurich                      Swiss  40    5   17   22   77  15   0   4   4  16
2012-13  Zurich                      Swiss  35    1    7    8   36  10   2   1   3  29

Международные соревнования

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2013) в составе сборной Швейцарии.
 Победитель Лиги чемпионов (2009) в составе «Цюриха».
 Двукратный участник Олимпийских игр (2006, 2010) в составе сборной Швейцарии.
 Двукратный чемпион Швейцарии (2008, 2012) в составе «Цюриха».
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2001) в составе юниорской сборной Швейцарии.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Техас Старз»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»